Dryosaurus (do latim "lagarto três carvalhos", ou em uma tradução alternativa "três répteis") foi uma espécie de dinossauro herbívoro e bípede que viveu no fim do período Jurássico. Media cerca de 3,5 metros de comprimento e pesava em torno de 80 quilogramas.

O Dryosaurus viveu na América do Norte, na Europa e na África. Vivia, provavelmente, em pequenos grupos familiares comandados pelo indivíduo mais velho do bando.

Seus fósseis foram encontrados no século XIX e a espécie foi determinada como Laosaurus alttus por Othniel Charles Marsh, mas potencialmente  foi oficialmente mudado para Dryosaurus altus em 1878, também por  Othniel Charles Marsh. Em 1894, Marsh elegeu um novo gênero  para o animal, tornando D.altus  a espécie  "Holótipo" , já que outras espécies naqueles tempos eram desconhecidas.

Outras espécies 
 Dryosaurus lettowvorbecki
 Dryosaurus grandis: sinônimo de Archaeornithomimus
 Dryosaurus canaliculatus: renomeado para  Valdosaurus canaliculatus

Ver também 

 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Dryosauridae
Dinossauros do Jurássico
Dinossauros da América do Norte
Dinossauros da Europa
Dinossauros da África
Espécies fósseis descritas em 1894